Niépce est un nom de famille porté par plusieurs personnalités, la plus connue étant l'inventeur Nicéphore Niépce ; des institutions portent le nom de ce dernier.

Personnalités 

 Claude Niépce (1763 - 1828), ingénieur, frère de Nicéphore ;
 Nicéphore Niépce (1765-1833), inventeur de la photographie ;
 David François Etienne Pierre Laurent Niépce (1781-1869), colonel français de la Révolution et de l'Empire, cousin de Nicéphore et de Claude ;
 Abel Niépce de Saint-Victor (1805-1870), physicien, inventeur et chimiste ;
 Janine Niépce (1921-2007), photographe française.

Institutions 
 Musée Nicéphore-Niépce, musée de l'histoire de la photographie, à Chalon-sur-Saône en France.
 Maison de Nicéphore Niépce, musée historique à Saint-Loup-de-Varennes, en France.
 Prix Niépce, prix annuel de photographie, du nom de Nicéphore Niépce.

 
Patronyme français